Ноли
 Ноли — множественное число от слова ноль.
 Ноли — коммуна в Италии.
Фамилия
 Ноли, Фан (1882—1965) — албанский и американский религиозный, общественный и политический деятель, епископ.

См. также 
 Нолли
 Нола
 Ноль